Występy w europejskich pucharach holenderskiego klubu piłkarskiego PSV Eindhoven.

Wykaz spotkań pucharowych

1955–2000

2001–2020

2021−

Bibliografia 
 

PSV Eindhoven
Holenderskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach